Ōhau River ist der Name folgender Flüsse in Neuseeland:

 Ōhau River (Canterbury), in der Region Canterbury auf der Südinsel
 Ōhau River (Manawatu-Wanganui), in der Region Manawatu-Wanganui auf der Nordinsel

 North Ōhau River, in der Region Manawatu-Wanganui auf der Nordinsel
 South Ōhau River, in der Region Manawatu-Wanganui auf der Nordinsel